Дойч (от  — «немец», «немецкий») — немецкая и еврейская фамилия.

Персоналии 
 Дойч, Авраам (1889—1953) — раввин, депутат кнессета.
 Дойч, Адольф (1897—1980) — английский композитор, дирижёр и аранжировщик.
 Дойч, Андре (1917—2000) — британский издатель.
 Дойч, Дэвид (род. 1953) — британский физик-теоретик, пропагандист эвереттовской многомировой интерпретации квантовой механики.
 Дойч, Зои (род. 1994) — американская актриса, известна по ролям в телесериалах «Двойник» и «Всё тип-топ, или Жизнь на борту». Дочь Ховарда Дойча.
 Дойч, Карл (1912—1992) — немецкий социолог и политолог чешского происхождения.
 Дойч, Людвиг (1855—1935) — австрийский художник-ориенталист.
 Дойч, Мортон (1920—2017) — американский психолог, специалист в области социальной психологии, психологии личности, конфликтологии.
 Дойч, Ховард (род. 1950) — американский кинорежиссёр фильмов и телесериалов, продюсер. Отец Зои Дойч.
 Дойч, Эрнст (1890—1969) — австрийский и немецкий актёр.
 Дойч, Юлиус (1886—1968) — австрийский политик, член Социал-демократической рабочей партии, депутат Национальрата в 1920—1933 годах.

См. также 
 Дейч | Дейтш